Krušovice csehországi  település
 Krušovice az itt gyártott sör márkaneve